Вороніж — селище міського типу в Шосткинському районі Сумській області, Україна
 Вороніж — українська назва міста Воронежа (Росія), яка використовується у багатьох історичних і літературних джерелах

Див. також 
 Воронеж (значення)